Mamero ist der Familienname folgender Personen:

 Aranka Jaenke-Mamero (1924–2018), deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Rolf Mamero (1914–1988), deutscher Schauspieler, Nachrichten-, Hörspiel- und Synchronsprecher

Siehe auch:
 Mamerow